Pochote puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ceiba aesculifolia; o
 el nombre común de la planta Ceiba pentandra.